Charles Jalabert – pittore francese
 Laurent Jalabert – ex ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 Nicolas Jalabert – ex ciclista su strada francese